Первенство Казахстана по футболу 1993 года — 2-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 21 клуб, которые были разделены на 3 региональные зоны («Запад», «Центр» и «Юг»).

К соревнованиям были допущены все желающие. Статус турнира был любительским, поэтому ни 1 команда не пошла на повышение в следующем сезоне. На предварительном этапе турнир прошёл в 2 круга. В финальном этапе клубы сыграли в двух подгруппах, а затем — в группах по определению мест.

Предварительный этап

Зона «Центр»

Зона «Запад»

Зона «Юг»

Финал

1-я подгруппа

2-я подгруппа

За 1-4-е места

За 5-8-е места

Ссылки 
 Первая лига Казахстана 1993 года 

Первая лига Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 1993 году